Національна ліга В 1974—1975 — 28-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб ХК «Біль».

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Фінальний раунд

Втішний раунд

Джерела 
 Сезон 1975    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1974 у швейцарському спорті
1975 у швейцарському спорті